Putu bezeichnet:
 Putu (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Putu (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland